Алькалізація (хімія)  - перетворення у луг, утворення лужної солі.
 Алькалізація (виноробство) - очищення винного спирту поташом.
 Алькалізація (мінералогія) ‎-  різновид фельдшпатизації.